Djian ist der Familienname folgender Personen:

 Philippe Djian (* 1949), französischer Schriftsteller
 René Djian (* 1927), französischer Mittelstreckenläufer